Мајкл Колинс се може односити на:

Особе 
Политичари:
 Мајкл Колинс (ирски вођа) (1890–1922), ирски револуционар, војник и политичар
 Мајкл Колинс (даблински политичар), ирски политичар, члан социјалдемократске партије, и градоначелник Даблина од 1977. до 1978.
 Мак Колинс, рођен као Мајкл Ален Колинс, амерички конгресмен пореклом из Џорџије

Спортисте:
 Мајкл Колинс (кошаркаш), аустралијски кошаркаш
 Мајкл Колинс (фудбалер), ирски професионални фудбалер
 Мајкл Колинс (рагбиста), велшки рагбиста

Културни радници:
 Мајкл Колинс (књижевник) (1924–2005), псеудоним књижевника Дениса Линдса
 Мајкл Колинс (ирски књижевник), романописац ирског порекла
 Мик Колинс, мичигенски музичар
 Мајк Колинс, амерички цртач стрипа велшког порекла

Остали:
 Мајкл Колинс (астронаут), амерички астронаут, члан посада летелица Аполо 11 и Џемини 10
 Мајкл Колинс (рачунарски лингвиста), британски научник из области рачунарске лингвистике
 Мајкл П. Колинс, канадски стручњак

Друге употребе 
 Мајкл Колинс (филм), филм из 1996. који приказује живот ирског револуционара Мајкла Колинса
 Мајкл Колинс (ирски виски), марка вискија
 Мајкл Колинс, алтер его имишљеног стрип јунака Детлока

Види још 
 Том Колинс, коктел познат и под називом Мајкл Колинс